Die AK Ladies Open 2020 waren ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 24. Februar bis 1. März 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AK Ladies Open 2020 fand am 23. und 24. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)